Карбаускис () — литовская фамилия.

Известные носители 
 Карбаускис, Миндаугас (род. 1972) — театральный режиссёр, художественный руководитель Театра им. Вл. Маяковского.
 Карбаускис, Рамунас (род. 1969) — литовский бизнесмен, политик и филантроп. Брат Миндаугаса Карбаускиса.